Miejscowości w Polsce:
 Smogorówka Dolistowska
 Smogorówka Goniądzka I

Linki zewnętrzne